Belgisch voetbalelftal (mannen)
 Belgisch voetbalelftal (vrouwen)
 Belgisch voetbalelftal onder 15 (mannen)
 Belgisch voetbalelftal onder 16 (mannen)
 Belgisch voetbalelftal onder 17 (mannen)
 Belgisch voetbalelftal onder 18 (mannen)
 Belgisch voetbalelftal onder 19 (mannen)
 Belgisch voetbalelftal onder 21 (mannen)
 Belgisch voetbalelftal onder 15 (vrouwen)
 Belgisch voetbalelftal onder 16 (vrouwen)
 Belgisch voetbalelftal onder 17 (vrouwen)
 Belgisch voetbalelftal onder 19 (vrouwen)
 Belgisch olympisch voetbalelftal (mannen)